Яна Новотна була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Сабін Аппельманс.

Аппельманс потім виграла титул, перемігши у фіналі Жюлі Алар-Декюжі з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Магдалена Малеєва (2-ге коло)
  Яна Новотна (чвертьфінал)
  Жюлі Алар-Декюжі (фінал)
  Гелена Сукова (півфінал)
  Юдіт Візнер (чвертьфінал)
  Сабін Аппельманс (переможниця)
  Оса Карлссон (чвертьфінал)
  Сільвія Фаріна (2-ге коло)

Сітка

Посилання 
 1996 EA-Generali Ladies Linz Draw 

1996
Тур WTA 1996